O Cemitério Troyekurovskoye (), também conhecido como Novo Cemitério Kuntsevskoye (), é um cemitério em Moscou, Rússia.

Sepultamenrtos notáveis

Sergey Mavrodi, líder do MMM
Nina Alisova, atriz russa
Gennady Bachinsky, radialista russo
Grigory Baklanov, escritor russo
Viktor Bortsov, ator soviético/russo
Galina Dzhugashvili, tradutora russa de francês
Semyon Farada, ator russo
Vitaly Fedorchuk, ex-chefe da KGB
Konstantin Feoktistov, cosmonauta russo
Vladislav Galkin, ator russo
Vasily Grossman, escritor e jornalista soviético
Natalya Gundareva, atriz russa
Roman Abelevich Kachanov, animador russo
Dmitry Kholodov, jornalista russo do Moskovskij Komsomolets, killed as he was investigating alleged corruption among high ranks of the Russian military
Elem Klimov, Soviet Russian film director
Vyacheslav Kochemasov, diplomata
Andrey Kozlov, was the first deputy chairman of the Central Bank of the Russian Federation from 1997 to 1999 and again in 2002 to 2006
Ilya Kormiltsev, poeta russo
Sergei P. Kurdyumov, matemático
Mikhail Lapshin, presidente da República Altai na Rússia de 2002 a 2006
Yuri Levada, sociólogo russo
Alexander Lenkov, ator russo
Georgy Millyar, ator russo
Vyacheslav Nevinny, ator russo
Anna Politkovskaya, murdered Russian journalist, author and human rights activist well known for her opposition to the Chechen conflict and Russian President Vladimir Putin
Lyubov Polishchuk, Russian actress. (1951-2008)
Pavel Popovich, the 8th person in space
Anatoly Pristavkin, escritor russo
Yuli Raizman, Russian film director
Boris Rybakov, Soviet archaeologist and historian
Genrikh Sapgir, poeta russo
Daniil Shafran, Jewish Russian cellist
Natalia Shvedova, Russian lexicographer
Sergei Suponev, TV host. (1965-2003)
Valentina Tolkunova, Russian singer
Yevgeny Vesnik, ator russo
Boris Zakhoder, Russian children's writer
Sergey Zalygin, novelista russo
Yelena Mukhina, ginasta soviética (1960-2006)

Personagens públicos e políticos
Viktor Chebrikov, Soviet Union spy and head of the KGB from 1982 to 1988
Vitaly Fedorchuk, Ukrainian Soviet administrator. He was chairman of the KGB in 1982. He then became the Soviet interior minister from 1982 until 1986
Boris Fyodorov, Russian economist, politician, and reformer
Andrei Kirilenko, leading official of the Communist Party of the Soviet Union in the 1960s, 1970s and early 1980s
Gennady Kolbin, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Kazakh SSR
Nikolay Kruchina, top Soviet communist official, the administrator of affairs of the Central Committee
Vladimir Kryuchkov, Soviet politician and Communist Party member, dismissed in 1991 for his role in the failed coup against Gorbachev
Pyotr Latyshev, Presidential Envoy to Urals Federal District, Russia
Yuri Maslyukov, the last Gosplan chairman
Boris Nemtsov, Russian opposition politician
Boris Pugo, Latvian  Communist political figure
Vladimir Semichastny, Chief of the KGB from November 1961 to April 1967
Georgy Shakhnazarov, Soviet politician and political scientist
Anatoliy Tyazhlov, Russian politician who served as the Governor of Moscow Oblast from 1991 until 2000
Alexander Yakovlev, Russian economist, chief of party ideology, sometimes called the "godfather of glasnost"
 Gennady Yanayev, the only Vice President of the Soviet Union

Militares
Timur Apakidze, Russian major general, deputy commander of naval aviation and Hero of the Russian Federation
Sergei Akhromeyev, Hero of the Soviet Union (1982), Marshal of the Soviet Union (1983)
Yuri Ivanovich Drozdov, a high level Soviet and Russian security official who oversaw the KGB's Illegals Program from 1979 to 1991.
Vasily Dzhugashvili, General, son of Joseph Stalin and his second wife, Nadezhda Alliluyeva
Natalya Meklin, World War II bomber pilot and Heroine of the Soviet Union
Lev Rokhlin, Lieutenant-General in the Soviet and Russian armies
Igor Sergeyev, Defense Minister of the Russian Federation from 1997 until 2001. He was the first and as of 2008 the only Marshal of the Russian Federation.
Valentin Varennikov, Soviet General of the Army, Hero of the Soviet Union
Mikhail Vodopianov, Soviet aircraft pilot, one of the first Heroes of the Soviet Union, and a Major General of the Soviet Air Force
Galaktion Alpaidze, Soviet Lieutenant General and first director of the Plesetsk Cosmodrome
Mikhail Zaitsev, Soviet General of the Army, Hero of the Soviet Union
Evdokia Pasko, Heroine of the Soviet Union from the 46th Guards Night Bomber Aviation Regiment

Ligações externas
List of graves and pictures of the Troyekurovskoye Cemetery 

Cemitérios de Moscou